Az 1926-os magyar férfi vízilabda-bajnokság a huszadik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban hat csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
1. MUE 12, 2. BSzKRt SE 10, 3. Óbudai TE 8, 4. BEAC 6, 5. Bankszövetség 4, 6. Postás SE 2, 7. BAK 0 pont.

Vidék 
1. MOVE Eger SE, 2. Szegedi UE, 3. Bajai SE, 4. Orosházi TK

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
Pánczél Lajos: A magyar vizipóló története (1934)
Sport-évkönyv 1926
Nemzeti Sport 1926.08.02. (vidék)

1926
Magyarferfivizilabdabajnoksag